Robert Jaffe oder Robert Jaffé ist der Name folgender Personen:

* Robert Jaffé (Schriftsteller) (Pseudonym Max Aram; 1870–um 1911), deutscher Schriftsteller
 Robert Jaffé (Politiker) (1894–1968), deutscher Politiker (DP)
 Robert Jaffe (Börsenmakler) (* 1944), US-amerikanischer Börsenmakler
 Robert L. Jaffe (* 1946), US-amerikanischer Physiker